Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Joannette Kruger che ha battuto in finale 7–6, 6–3 Kyōko Nagatsuka.

Teste di serie

  Helena Suková (primo turno)
  Julie Halard (secondo turno)
  Inés Gorrochategui (secondo turno)
  Gigi Fernández (semifinali)

 Florencia Labat (semifinali) 
 Silvia Farina (quarti di finale) 
 Linda Harvey-Wild (secondo turno) 
 Kyōko Nagatsuka (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Puerto Rico Open 1995